Das FIBT-Skeleton-Ranking 2009/10 ist eine von der Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT) erstellte Art Weltrangliste im Skeletonsport der Saison 2009/10. In die Wertung gingen alle Ergebnisse aus den vier offiziellen Rennserien (Weltcup (WC), Intercontinentalcup (ICC), Europacup (EC) und America's Cup (AC)) der FIBT im Skeleton sowie die Ergebnisse der Juniorenweltmeisterschaft (JWM) ein. Anhand des Rankings wurden die Nationen-Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2010 und die Quotenplätze für die vier Rennserien der Saison 2010/11 verteilt.

Ranking Männer

Ranking Frauen

Weblinks 
 FIBT-Rankings

Skeleton